Goriče (Kranj), een plaats in de Sloveense gemeente Kranj
 Goriče (Postojna), een plaats in de Sloveense gemeente Postojna